

Geografia 
 Guglielmi  – nome italiano in uso fino al XIX secolo per l'attuale comune francese di Guillaumes, allora mandamento della Contea di Nizza, parte integrante del Regno di Sardegna
 Cantone di Guglielmi – divisione amministrativa dell'arrondissement di Nizza

Persone 
 Angelo Guglielmi (1929-2022) – critico letterario, saggista, giornalista e dirigente televisivo italiano
 Eleonora Guglielmi – nome di battesimo di Yuriko Tiger, modella e cosplayer italiana
 Federico Guglielmi  – giornalista musicale italiano
 Federico Guglielmi –  scrittore italiano, in arte Wu Ming 4 
 Giacinto Guglielmi (1847-1911) – politico italiano
 Giorgio Guglielmi (1879-1945) – imprenditore italiano e Marchese di Vulci 
 Giuseppe Guglielmi (1923-1995) – traduttore, poeta e bibliotecario italiano, fratello di Angelo e Guido
 Gregorio Guglielmi (1714-1773) – pittore italiano
 Guido Guglielmi (1890-1970) – fotografo, giornalista e attore cinematografico italiano
 Jacopo Guglielmi  – compositore, della famiglia di musicisti originaria di Massa, attiva dal XVI fino al XIX secolo
 Louis Guglielmi (1916-1991) – compositore francese, meglio noto come Louiguy 
 Marco Guglielmi (1926-2005) – attore
 Massimo Guglielmi  – regista
 Massimo Guglielmi (n. 1970) – ex canottiere italiano
 Nazzareno Guglielmi (1816-1901) – brigante italiano
 Pietro Guglielmi (...-1346) – vescovo cattolico italiano
 Pietro Alessandro Guglielmi  – compositore, figlio di Jacopo, membro della famiglia di musicisti originaria di Massa, attiva dal XVI fino al XIX secolo
 Pietro Carlo Guglielmi  – compositore, figlio di Pietro Alessandro, membro della famiglia di musicisti originaria di Massa, attiva dal XVI fino al XIX secolo
 Pietro Girolamo Guglielmi (1694-1773) – cardinale italiano
 Ralph Guglielmi (1933-2017) – giocatore di football americano statunitense
 Rodolfo Guglielmi,  noto come Rodolfo Valentino (1895-1926) – attore e ballerino italiano naturalizzato statunitense

Altro 
 Castello Guglielmi – nella parte meridionale dell'Isola Maggiore, una delle tre del lago Trasimeno 
 Guglielmi di Vulci – nobile famiglia di Civitavecchia

Pagine correlate 
Guglielmo